Happy Hollow bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Happy Hollow (Georgia)
 Happy Hollow (Indiana)
 Happy Hollow (Missouri)
 Happy Hollow (Oregon)

 Happy Hollow (Omaha), Stadtteil, Nebraska

in Kanada:
 Happy Hollow (Champlain), Gemeinde im Township Champlain, Ontario

Weiteres:
 Happy Hollow (Album), 5. Album der US-amerikanischen Indie-Rock-Band Cursive
 Happy Hollow Park & Zoo, Zoo und Park in San Jose, Kalifornien